Жело́нь (, ) — река в Житомирской области Украины и Гомельской области Белоруссии, правый приток Припяти.

Длина реки — 113 км, площадь водосборного бассейна — 1460 км². Истоки реки находятся в селе Полеское Овручского района. По территории Белоруссии протекает по заболоченной местности Мозырского Полесья, в нижнем течении местами пойма достигает 300 м.

Притоки: Ханя, Хоропунь, Стрелка, Вересожка.

Русло на большом протяжении канализировано, в бассейне реки построено множество мелиорационных каналов. С 1961 года часть стока Желони перенаправлена в реку Словечну. Впадает в Припять возле деревни Вепры Наровлянского района.

На правом берегу реки обнаружены остатки поселений мезолита и неолита. Название Желонь происходит от этнонима гелоны.

Примечания 

Притоки Припяти
Реки Гомельской области
Реки Житомирской области